Qeertartivaq bezeichnet:
 Qeertartivaq (Insel, Ammassalik, nördlich) (Tre Løver Ø), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qeertartivaq (Insel, Ammassalik, südlich), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qeertartivaq (Inselgruppe) (Otto Rud Øer), Inselgruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland